Ниже представлена хронология мировых рекордов в спортивной ходьбе на 20 километров среди женщин.

В настоящее время IAAF ратифицировала только 5 мировых рекордов.

Хронология

Рекорды, не ратифицированные IAAF 
Ниже представлены результаты, которые возможно в будущем будут ратифицированы

Ссылки 
 Moscow-2013-Statistics

Спортивная ходьба